Оно не является простым числом, а относительно последовательности простых чисел расположено между 113 и 127.
 117 день в году — 27 апреля (в високосный год — 26 апреля)

В математике 
 117 — нечётное составное трёхзначное число.
 Сумма цифр этого числа — 9
 Произведение цифр этого числа — 7
 Квадрат числа 117 — 13 689
 9-е пятиугольное число.

В науке 
 Атомный номер теннессина.
 (117) Ломия — астероид главного пояса.

В других областях 
 117 год.
 117 год до н. э.
 Ярославский 117-й пехотный полк.
 117-я гвардейская стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне.
 117-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья — воинская часть вооружённых сил СССР в ВОВ.
 ASCII-код символа «u».
 117 — число стихов в библейской Песни песней.
 117 — заводское обозначение двигателя АЛ-41Ф1.
 117 км — название нескольких остановочных пунктов железных дорог.

Примечания